Grey Mouse — российская рок-группа, .

История 
Алексей Чунихин основал коллектив в конце 90-х годов и с тех пор остается его бессменным участником. Состав группы часто менялся. За время своего существования группа, с разным составом участников, записала и выпустила пять студийных альбомов: “No masks” – 2005г (Jagi Jagi Records), "Blind and Ugly" 2008 г. (BRP Records), “Trip” 2012 г (BRP Records (CD), «69 WATT», Anazitisi Records (LP)), “Animalism” – 2015 г. (Soyuz music), “Gaddafi's Crying” – 2015 г. (Soyuz music). Первые два альбома были записаны стандартным составом инструментов: вокал, гитара, бас и барабанный сет. Третий же альбом "Trip" представляет собой «блюз-роковую основу активно размываемую абразивом из этнической музыки и шумовых экспериментов». .  Одна из песен с альбома “Trip”, инструментальная композиция, под названием «Snow (Spiral Walk)» приняла участие в музыкальном сборнике «Psychedelic World Music, Discovery,vol.1» американского лейбла Trail Records на котором представлен жанр психоделии группами из разных стран (официальный релиз (на CD) состоялся 6 августа 2012 г). Также в июне 2014 года “Trip” был выпущен на виниле с помощью греческого лейбла «69 WATT» (Anazitisi Records). Наряду с песенным жанром, Grey Mouse также активно экспериментируют с шумовой и фоновой музыкой. Группа сотрудничала с кино-клубом «Арт-Кино», вживую озвучивала фильмы мастеров немого кинематографа начала 20 века — так называемые «живые киносеансы» (например, шедевр Роберта Вине -Кабинет доктора Калигари (Das Cabinet des Dr. Caligari) 1920 г. Стоит отметить, что Grey Mouse играли по России и на Украине, но им было отказано дать концерт в Белоруссии. Местные чиновники заявили, что их музыка может «вызвать депрессивные настроения».Альбомы: “Animalism” и “Gaddafi's Crying” были выпущены российским лейблом Soyuz music. Компиляция из треков с этих альбомов была выпущена на пластинках (под названием “Twisted Tango”) греческим лейблом “Musicbazz”.

11 сентября 2020 года группа выпустила сингл “Better Than Me”.  А позднее, 7 мая 2021 года, альбом "A Moment of Weakness". Новый материал коллектива отличает харизматичный вкрадчивый мужской вокал в обрамлении отрешенных кантри-блюзовых пассажей гитары и готического звучания виолончели.

Дискография

Альбомы 
 «No Masks» 2005 г.
 «Blind and Ugly» 2008 г.
 «Trip» 2012 г.
 «Animalism» 2014 г.
 «Gaddafi’s Crying» 2014 г.
«A Moment of Weakness» 2021 г.

Синглы 
 «Animalism» 2014 г.
 «Better Than Me» 2020 г

Сборники 
 «Psychedelic World Music, Discovery, vol.1» 2012 г.

Состав

Текущий состав 
 Виктория Барсукова- вокал
 Алексей Чунихин — бас
 Кирилл Чунихин — барабаны, перкуссия
 Перехов Сергей-ситар
 Макс Шутиков — ситар, диджериду, варган, каоссилятор, бэк-вокал

Бывшие Участники 
 Герман Алешин (гитара, Drone)
 Антон Орлов (гитара)
 Дмитрий Рыбачев (гитара) R.I.P.
 Алексей Яровой (гитара\вокал)
 Дмитрий Кирьяков (гитара)
 Роман Ориненко (гитара)
 Андрей Баталин (гитара)
 Кирилл Железнов (вокал)
 Роман Поталицин (вокал\гитара) R.I.P.
 Дориан (Н.Митенков) (вокал)
 Елена Гимбицкая (вокал)

Примечания

Ссылки 
  официальный сайт группы.
 страничка на soundcloud
 страничка на bandcamp
 страничка вконтакте 
Репортажи
Репортаж с концерта THE LEGENDARY PINK DOTS, при участии Grey mouse (ККЗ «Москва», 10.10.2012) на ЗВУКИ.РУ http://www.zvuki.ru/R/P/29009/
Рецензии на альбом Trip
 Журнал PROG (Великобритания) № 41, 2013 год стр. 22
 Журнал «Rockcor» № 7 , 2013 
 Музыкальный портал Babyblaue-seiten (Германия) http://www.babyblaue-seiten.de/index.php?
 Музыкальный портал www.psychemusic.org (Бельгия) http://www.psychemusic.org/russia.html#anchor_239
 Музыкальный портал Exposé OnLine (США) http://expose.org/index.php/articles/display/grey-mouse-trip-2
Рецензии на альбом «Blind & Ugly»
 Журнал FUZZ № 1(184), январь 2009 год
 Журнал Rockcor (#3, 2013 г)

Экспериментальные музыкальные коллективы России
Группы прогрессивного рока из России
Группы психоделического рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году